Surminnen ist der Name zweier Orte in Ostpreußen:
 Surminnen, Kreis Angerburg, seit 1945: Surminy, Ort im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Surminnen, Kreis Gumbinnen, nicht mehr existenter Ort im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland